Чавчава́дзе — грузинське прізвище.

Відомі носії:
 Чавчавадзе Ілля Григорович (1837–1907) — грузинський письменник і громадський діяч.
 Чавчавадзе Ілля Гарсеванович (1786–1846) — грузинський поет і громадський діяч.
 Чавчавадзе Катерина Олександрівна (1816—1882) — видатна грузинська аристократка 19-го століття, остання правляча принцеса у Західній Грузії князівства Мегрелії в південно-східній Європі.
 Чавчавадзе Тамара Іракліївна (1900—1968) — грузинська актриса театру і кіно.

Грузинські прізвища